Clamor () — демозапись швейцарского музыкального проекта Lacrimosa, выпущенная 1 декабря 1990 года в формате аудиокассеты. Автор музыки и текстов песен Тило Вольфф — на тот момент единственный участник Lacrimosa. Записью и изданием он также занимался самостоятельно.

Кассета содержит два трека в жанре дарквейв: «Seele in Not» и «Requiem». В дальнейшем доработанные версии обеих композиций вошли в первый полноформатный альбом проекта Lacrimosa — Angst, а демоверсия «Seele in Not» присутствует в качестве бонусного трека в мини-альбоме Lichtgestalten. Несмотря на то, что тираж издания составил всего сто экземпляров, и в настоящее время оно больше не распространяется, демоверсии обеих песен были представлены в 2010 году в сборнике Schattenspiel, приуроченном к двадцатилетию Lacrimosa.

В среде швейцарского андеграунда эта демозапись вызвала значительный интерес. Во многом это было вызвано особой эмоциональностью песен и явным влиянием классической музыки.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен, переводы на английский и русский языки
 

Альбомы в стиле дарквейв
Альбомы Lacrimosa